Die Football League Fourth Division 1963/64 war die sechste Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs FC Southport, York City, Hartlepools United und AFC Barrow erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1964/65 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1963/64
Fußballsaison 1963/64